Аллан Дориан Ноно (; 15 августа 1992, Порт-Жантиль, Габон) — габонский футболист, нападающий клуба «Пеликан» и национальной сборной Габона. Участник летних Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
Аллан Ноно родился 15 августа 1992 года в габонском городе Порт-Жантиль.

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе чемпионата Габона — «Битам». После чего, перешёл в стан команды «ЮСМ Либревиль».

В сезоне 2012/13 выступал за марокканскую команду «Хурибга». В «Хурибге» он провёл 5 игр и забил 2 гола в чемпионате Марокко. Затем, играл за габонский «Мангаспорт». С 2015 года является игроком команды «Пеликан» из города Ламбарене. В своём первом сезоне в команде Ноно стал лучшим бомбардиром чемпионата Габона, забив 19 голов. Его «Пеликан» стал обладателем бронзовых наград турнира.

Карьера в сборной 
В ноябре — декабре 2011 года участвовал в чемпионате Африки среди молодёжных команд (до 23-х лет), который проходил в Марокко. Габон стал победителем турнира, обыграв в финале хозяев марокканцев со счётом (2:1) и получил путёвку на Олимпийские игры 2012. Ноно стал автором одного из голов в финальном поединке.

В августе 2012 году главный тренер олимпийской сборной Габона Клод Мбуруно вызвал Аллана на летние Олимпийские игры в Лондоне. В команде он получил 7 номер. В своей группе габонцы заняли третье место, уступив Мексики и Республики Корея, обогнав при этом Швейцарию. Ноно сыграл во всех трёх играх на турнире.

В составе национальной сборной Габона дебютировал 9 сентября 2012 года в товарищеском матче против Буркина-Фасо (0:0).

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Габона (1): 2015/16
 Лучший бомбардир чемпионата Габона (1): 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Битам»
Игроки ФК «Либревиль»
Игроки ФК «Олимпик» Хурибга
Игроки ФК «Мангаспорт»
Игроки ФК «Пеликан» Ламбарене